Miejscowości w USA:
 New Douglas – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 New Douglas (ang. New Douglas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison